Amphoe Si Maha Phot (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Prachin Buri. Die Provinz Prachin Buri liegt im Osten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Amphoe Si Maha Phot wird von folgenden Amphoe begrenzt (vom Westen im Uhrzeigersinn aus gesehen): die Amphoe Si Mahosot, Mueang Prachin Buri, Prachantakham und Kabin Buri in der Provinz Prachin Buri sowie die Amphoe Phanom Sarakham und Sanam Chai Khet in der Provinz Chachoengsao.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Si Maha Phot ist in zehn Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 90 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung 
Es gibt zwei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Krok Sombun (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Krok Sombun.
 Si Maha Phot (Thai: ) bestehend aus den Teilen der Tambon Si Maha Phot, Nong Phrong.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Si Maha Phot (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Samphan, Bang Kung und Teilen des Tambon Si Maha Phot.
 Ban Tham (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Ban Tham.
 Tha Tum (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Tha Tum.
 Dong Krathong Yam (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Dong Krathong Yam, Hat Yang.
 Nong Phrong (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong Phrong.
 Hua Wa (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Hua Wa.
 Krok Sombun (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Krok Sombun.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Weitere Einzelheitem zum Amphoe Si Maha Phot von amphoe.com (inaktiv, Thai)

Si Maha Phot